Pietrari heißen folgende geographische Objekte:

 Pietrari (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița, Rumänien
 Pietrari (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea, Rumänien

 Pietrari (Păușești-Măglași), Dorf im Kreis Vâlcea, Rumänien